Мечётинское сельское поселение — муниципальное образование в Зерноградском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — станица Мечётинская. Главная улица ст. Мечётинской — это улица Ленина, где находится её главные магазины и первый супермаркет, а также автомастерские. Через Мечётинскую проходит железная дорога Ростов- Сальск. Большинство сельчан работают на этой самой дороге. Через станицу протекает река Мечётка, которую в последнее время очищают после многочисленных засорений.

Административное устройство 
В состав Мечётинского сельского поселения входит 1 населённый пункт:
 станица Мечётинская

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Зерноградского района